El Tunal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tunal, Coahuila, 
 El Tunal, Tabasco, Cunduacán, 
 El Tunal (delstaten Mexiko), ort i kommunen San Felipe del Progreso